Bakalrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bakalrejo, Semarang, by, 
 Bakalrejo, Demak, by, 
 Bakalrejo, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar